Джон Уэйн (; род. 14 марта 1925, Сток-он-Трент, Стаффордшир, Англия — 24 мая 1994, Оксфорд, Оксфордшир, Англия) —  британский писатель, поэт, литературный критик и драматург. Наиболее известный роман «Спеши вниз» (1953, п. 1960) характерен для мироощущения «рассерженных молодых людей». Реалистические романы «Соперники» (1958), «Зима в горах» (1970, п. 1972). В духе массовой культуры роман «Рассказ продавца индульгенций» (1978). Повести для подростков «Лиззи — хозяйка плавучей лавки» (1981) и «Юные плечи» (1982). Автор книги об  Уильяме Шекспире «Живой мир Шекспира»  (1964), поэмы «Фенг» (1975).

Биография 
Джон Уэйн — родился  14 марта 1925 года в Сток-он-Трент, Стаффордшир, в семье дантиста Арнольда Уэйна и его жены Энни, урожденной Тернер. У него были старшая сестра и младший брат Ноэль. 4 июля  1947 года Уэйн женился на Марианне Уффенхеймер (род. 1923 или 1924), но в 1956 году их брак распался. 1 января 1960 года его второй женой стала Эйриан Мэри Джеймс (1920–1988), работавшая заместителем директора департамента звукозаписи  Британского Совета. В этом браке у него родились трое сыновей, семья в тот период жила в основном в Вулверкоте, Оксфорд. В 1989 году Уэйн женился третий раз на преподавательнице  истории искусств Патриции Адамс (род. 1942 или 1943).

Уэйн получил образование в  колледже Св. Иоанна в Оксфорде, членом которого он впоследствии стал. С 1949 года по 1955 год работал преподавателем английской литературы в Редингском университете, а с 1973 года по 1978 год был профессором в области поэзии в Оксфордском университете. 

В начале своего творческого пути Уэйн опубликовал сразу несколько романов: «Соперники» (1958), «Путешествующая женщина» (1959), «Порази отца» (1962), «Меньшее небо» (1967); сборники рассказов: «Нянька и другие рассказы» (1960), «Смерть задних ног и другие рассказы» (1966), среди его стихотворных произведений «Смешанные чувства» (1951), «Слово, вырезанное на подоконнике» (1956), «Плачь перед Богом» (1961), «Уайлдтрек» (1965), «Письма к пяти художникам» (1969) и «Фэн» (1975). «Стихи 1949–1979» были опубликованы в 1980 году. Его поэзия, остроумная и хрупкая, подвергалась иногда критике за «неоправданное остроумие». В  1950-х годах Уэйн стал известен как один из литературных основоположников движения «Рассерженных молодых людей». Его первые романы «Спеши вниз» (1953) и «Живя в настоящем» (1955) — наиболее яркое (наряду с пьесой Осборна «Оглянись во гневе» (1956; пер. на рус. 1978) выражение тех настроений, которые охватили английскую молодежь в первые послевоенные годы.  «Спеши вниз» (1953; пер. на рус. 1960) был первым и, по мнению некоторых критиков, лучшим романом Уэйна. В нем рассказывается о приключениях выпускника университета, отважно пытающегося установить своего рода личную идентичность в сбивающем с толку и быстро меняющемся обществе того времени. Среди других лучших его романов называют также «Порази отца» (1962) и «Зима в горах» (1970; пер. на рус. 1972). В романах Джона Уэйна  1950-х годов превалировала  комедийная  стихия (например, «Спеши вниз», «Живя в настоящем»). По мнению В. В. Ивашевой, смех звучит иногда и в романе «Зима в горах», но Уэйн юморист и комедиограф  отступил в этом произведении на задний план перед Уэйном, пишущим в серьёзном, порой  эпическом, порой  лирическом  ключе.

«Рассерженные молодые люди», представленные различными британскими писателями и драматургами, появившиеся в  1950-х годах, выражали свое презрение и недовольство установленным  социально-политическим порядком своей страны. Их раздражение было вызвано особенно тем, что они считали лицемерием и посредственностью  высших и  средних классов. Эти молодые люди были новой когортой  интеллектуалов, которые в основном принадлежали к  рабочему классу или к  низшим слоям среднего класса. Большинство представителей данного направления получило оплаченное государством образование в послевоенных  университетах из красного кирпича, хотя некоторые закончили  Оксфорд. Они разделяли критическое отношение к британской  классовой системе, ее традиционной сети родовитых семей с богатой родословной и элитарным  Оксфордскому и  Кембриджскому университетам. Они демонстрировали откровенное презрение к послевоенному  государственному устройству всеобщего благоденствия, и в их трудах часто выражались откровенный гнев и разочарование, поскольку послевоенные  реформы не смогли удовлетворить возвышенные устремления к подлинным переменам. Тенденция, которая явно просматривалась в романе Джона Уэйна «Спеши вниз» (1953) и в романе  Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим» (1954; пер. на рус. 1-е изд. 1958; 2-е изд. «Везунчик Джим» 2011), окончательно сформировалась в 1956 году в пьесе «Оглянись во гневе» (пер. на рус. 1978), которая стала знаковым произведением всего возникшего направления. Когда пресс-секретарь  Королевского придворного театра назвал 26-летнего автора пьесы Джона Осборна «рассерженным молодым человеком», это имя было символически перенесено на всех его современников, которые выражали ярость по поводу сохранения классовых различий, гордость за свою принадлежность к низшему классу, манеры и неприязнь ко всему высокоинтеллектуальному или «фальшивому». Когда английский актер Лоренс Оливье сыграл главную роль во второй пьесе Осборна «Комедиант» (1957; пер. на рус. 1978), «Рассерженные молодые люди» были признаны доминирующим литературным движением десятилетия. В их романах и пьесах обычно фигурирует главный герой-мужчина из низшего среднего или рабочего класса, который смотрит на общество с  презрением и  сардоническим юмором и может даже находиться в  конфликте с властью, но, тем не менее, озабочен стремлением к восхождению вверх по социальной лестнице. Среди других писателей, разделявших данные  духовные ценности, — романисты  Джон Брейн («Путь наверх», 1957; пер. на рус. 1960) и Алан Силлитоу («В субботу вечером, в воскресенье утром», 1958; пер. на рус. 2018), а также драматурги  («Гамлет Степни-Грин», 1956) и  («Куриный суп с перловкой», 1958). Как и литературное движение «Разбитого поколения» («Бит-поколения» или   битников — данный термин ввел американский прозаик  Джек Керуак) в  Соединенных Штатах, движение «Рассерженных молодых людей» в начале  1960-х годов сошло на нет. Другие романы Уэйна включают «Жизнь в настоящем» (1955), «Претенденты» (1958), «Юные посетители» (1965), «Меньшее небо» (1967) и «Рассказ продавца индульгенций» (1978). Его рассказы собраны в сборниках «Нянька и другие рассказы» (1960), «Смерть задних ног и другие рассказы» (1966) и «Спасатель» (1971; пер. на рус. 1973). 

Джон Уэйн известен также и как плодовитый  литературный критик. Его перу принадлежат «Предварительные очерки» (1957), за которые в 1958 году получил премию Сомерсета Моэма, «Очерки по литературе и идеям» (1963) и «Живой мир Шекспира» (1964; ред., 1979). Он написал биографию  Сэмюэля Джонсона (1974; испр. изд., 1980) и автобиографию «Бег бодрый» (1962). Им написаны статьи об Эзре Паунде, Джордже Оруэлле, Реймонде Уильямсе и др. В 1983 году он стал кавалером  Ордена Британской империи.

Сочинения 

Романы

 Hurry on Down (1953), также Born in Captivity (амер. название)
 Living in the Present (1955)
 The Contenders (1958)
 A Travelling Woman (1959)
 Strike the Father Dead (1962)
 The Young Visitors (1965)
 The Smaller Sky (1967)
 A Winter in the Hills (1970)
 The Pardoner's Tale (1978)
 Lizzie's Floating Shop (1981)
 Young Shoulders (1982), также The Free Zone Starts Here ( Премия Коста — до 2006 года Уитбредовская премия)
 Where the Rivers Meet (1988)
 Comedies (1990)
 Hungry Generations (1994)

Поэтические произведения

 A Word Carved on a Sill (1956)
 Weep Before God (1961)
 Wildtrack (1965)
 Letters to Five Artists, поэмы (1969)
 Feng, поэма (1975)
 Poems 1949–79 (1980)
 Poems for the Zodiac (1980)
 The Twofold (1981)
 Open Country (1987)

Короткие рассказы

 Manhood (1980)
 The Valentine Generation
 Down our Way
 A Message from the Pig-man

Пьесы

 Johnson is Leaving (1973), монодрама
 Harry in the Night (1975)
 Frank (1984), радиоспектакль

Сборники рассказов

 Nuncle and Other Stories (1960)
 Death of the Hind Legs and Other Stories (1966)
 The Life Guard (1971)

Литературная критика

 Interpretations, эссе на двенадцать английских стихотворений (1955 и 1972)
 Preliminary Essays (1957)
 American Allegory (1959)
 Strength and Isolation в "The Living Milton", изд. Frank Kermode (1960)
 Essays on Literature and Ideas (1963)
 The Living World of Shakespeare, руководство для любителей пьес (1964)
 Theodore Roethke (1964) (в акад. журнале Critical Quarterly)
 Arnold Bennett (1967)
 A House for the truth, очерки литературной критики (1972)
 Johnson as critic (1973)
 An Edmund Wilson celebration (1978)
 Edmund Wilson, the man and his work (1978)
 Professing poetry (1979)
 Introduction to Milton's Paradise Lost (1991) опубликовано издательством «Folio Society» (2003)

Биографии

 Sprightly Running: Part of an Autobiography (1962)
 Samuel Johnson: A Biography (1975)
 Dear Shadows. Portraits from Memory (1986)

Литература о Джоне Уэйне 
 Жлуктенко Н. Ю. Бунт внутри традиции. Творчество Джона Уэйна и современный английский критический реализм. Киев: Вища школа, 1977.
 Gerard D. E. (ed.) John Wain. A Bibliography. L.: University of Edinburgh, 1987.
 Английская литература. 1945—1980. М.: Наука, 1987.
 Ивашева В. В. Судьбы английских писателей. Диалоги вчера и сегодня. М.: Советский писатель, 1989.

Издания на русском языке 
 Джон Уэйн. Спеши вниз. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960.
 Джон Уэйн. Зима в горах. М.: Прогресс, 1972. (2-е изд. М.: Прогресс, 1980)
 Джон Уэйн. Люблю тебя, Рикки! // Спасатель: рассказы английских писателей о молодежи / Сост. В. Скороденко. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 448-456. 
 Джон Уэйн. Спасатель // Спасатель: рассказы английских писателей о молодежи / Сост. В. Скороденко. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 457-479. 
 Джон Уэйн. Рафферти // Спасатель: рассказы английских писателей о молодежи / Сост. В. Скороденко. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 480-491.
 Джон Уэйн. Чужестранец на званом вечере // Английская новелла XX века / Сост. В. Скороденко. М.: Художественная литература, 1981. С. 529-537.
 Джон Уэйн. Малое небо // Современная английская повесть / Сост. В. Скороденко. М.: Радуга, 1984. С. 243-362.

Примечания 

Писатели Великобритании XX века
Поэты Великобритании
Литературные критики Великобритании
Литературоведы Великобритании
У
Инклинги
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка
Лауреаты премии Коста
Оксфордские профессора поэзии